Leonore Lilian Maria, född den 20 februari 2014 i New York i USA, är en svensk prinsessa och hertiginna av Gotland. Hon är dotter till prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill. Familjen är sedan 2018 bosatt i Florida.

Prinsessan Leonore har plats nummer nio i den svenska tronföljden, efter sin mor och före sin bror prins Nicolas.

Biografi

Födsel 

Den 20 februari 2014 föddes prinsessan Leonore på New York Presbyterian Hospital i USA.
Kanonsalut med 21 skott sköts i Stockholm dagen efter födseln och dagen därpå från salutstationerna i Göteborg, Härnösand, Karlskrona och Boden. Vid en konselj 26 februari tillkännagav kung Carl XVI Gustaf hennes namn, titel och hertiginnedöme. Te Deum hölls i Slottskyrkan på Stockholms slott den 2 mars 2014.

Då prinsessan är fysiskt född i USA är hon automatiskt amerikansk medborgare, via så-kallat birthright citizenship.

Dop 
Prinsessan Leonore döptes den 8 juni 2014 i Svenska kyrkan i Slottskyrkan på Drottningholms slott. Officianter vid dopet var ärkebiskop Anders Wejryd, överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark och pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Hennes sex faddrar är hennes moster kronprinsessan Victoria, hennes faster Tatjana d’Abo, en annan fasters man Ernst Abensperg und Traun, hennes mors kusin Patrick Sommerlath, hennes fars barndomsvän Alice Bamford och mors väninna Louise Gottlieb. Vid dopet tilldelades prinsessan Leonore Serafimerordens insignier.

Namnen 

Namnet Leonore var ett av flera namn som diskuterades föräldrarna emellan. Att föräldrarna valde Leonore som tilltalsnamn har de motiverat med att de båda tycker mycket om det namnet. Två andra kungligheter i Europa bär namnet: Leonor av Spanien och Leonore av Oranien-Nassau. Tidigare har det endast burits av svenska kungligheter i den längre formen Eleonora.

Sina ytterligare namn har prinsessan fått efter prinsessan Lilian och sin farmor Eva O'Neill som heter Maria i andranamn.

Inte längre medlem av det kungliga huset 
Den 7 oktober 2019 beslutade kung Carl XVI Gustaf om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar som skulle tillhöra det kungliga huset. Beslutet innebar att prins Carl Philips barn och prinsessan Madeleines barn inte längre tillhör det kungliga huset och inte längre har ställning som Kungliga Högheter. De behöll dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prinsessan Leonore inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Hon kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Leonore är fortsatt arvsberättigad till tronen.

Titlar, ordnar och utmärkelser

Titel
 2014–2019: Hennes Kunglig Höghet Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland
 2019: Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland

Svenska ordnar och dekorationer 
 Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Serafimerorden), räknas från födseln men tilldelades insignierna vid sitt dop den 8 juni 2014.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar
 Kungahusets webbsida om prinsessan Leonore
 Kungahusets tidigare webbsida om prinsessan Leonore: 

Svenska prinsessor
Svenska hertiginnor
Huset Bernadotte
Artiklar med släktträd
Personer från New York
Mottagare av Serafimerorden
Födda 2014
Levande personer
Kvinnor
Ättlingar till Carl XVI Gustaf
Wikipedia:Projekt neutralitet